Gyász – a halálozás, vagy egyéb komoly veszteség utáni érzés
 Nemzeti gyász – társadalmi szintű gyásszal kapcsolatos intézkedések
 Gyász – (1935) Németh László regénye
 Gyász – 1972-es magyar film, Zolnay Pál rendezésében
 Gyász – 2011-es iráni film, Morteza Farshbaf rendezésében